Aiglun, commune française des Alpes-de-Haute-Provence ;
 Aiglun, commune française des Alpes-Maritimes.